HeLa, 'onsterfelijke' cellijn van tumorcellen
 Hel (godin), ook wel Hela genoemd, godin van de onderwereld in de Noordse mythologie en dochter van Loki
 Hela (Marvel), superschurk uit Marvel Comics, gebaseerd op bovenstaande godin
 699 Hela, Marskruisende planetoïde, genoemd naar bovengenoemde godin
 Historische naam voor het volk Singalezen
 Hela (kaste), een kaste in de Indiase provincie Uttar Pradesh
 een hypothetische proto-taal, ook Helu of Eḷu genaamd, uit het huidige Sri Lanka
 Hela (tractormerk), een Duits tractormerk
 Hela (voedingsmerk) (voluit: Hela Gewürzwerk Hermann Laue), een Duits bedrijf in kruiden en specerijen
 Hela (schip, 1895), aviso-schip van de Kaiserliche Marine

Geografie
 Hela (Sri Lanka), een plaats in Sri Lanka
 Hela (Papoea-Nieuw-Guinea), provincie in Papoea-Nieuw-Guinea
 De Duitse naam voor Hel (Polen)

Zie ook 
 Helsa, een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen

 Hella, doorverwijspagina